Saskatchewan steht für:
 Saskatchewan, Provinz in Kanada
 Saskatchewan River, Fluss in Kanada
 Fort Saskatchewan, Stadt in der Provinz Alberta in Kanada
 Saskatchewan-Gletscher in Kanada
 HMCS Saskatchewan, ein Zerstörer der Royal Canadian Navy im Zweiten Weltkrieg, siehe HMS Fortune (H70)
 Originaltitel eines US-Westerns aus dem Jahr 1954, siehe Saskatschewan

Siehe auch:

 Sasquatch